Escàpula ( 'espatla') fou un cognom romà. El portaren els personatges següents:
 Tit Quinti Escàpula, militar romà, destacat pompeià.
 Publi Ostori Escàpula, cònsol sufecte el 46 i governador de Britània.
 Publi Ostori Escàpula el Jove, fill de l'anterior.
 Publi Juli Escàpula Tertul Prisc, cònsol el 195.